Joaquim Gomis puede referirse a:

 Joaquim Gomis Sanahuja (1931-2013), teólogo, periodista, ensayista y religioso español;
 Joaquim Gomis Serdañons (1902-1991), fotógrafo, coleccionista, empresario y promotor artístico español.